Ганс Тиха (; род. 2 сентября 1940, Дечин, Протекторат Богемии и Моравии) — современный немецкий , график и иллюстратор.

Жизнь и творчество 
После изгнания семьи Тиха из Чехословакии в 1946 году Ганс с родителями жил в городе Шкойдиц, где в 1958 окончил школу. В 1958—1962 изучал педагогику, искусство и историю в университете Карла Маркса в Лейпциге. В 1962—1964 — на преподавательской работе в Линдентале близ Лейпцига, а в 1965 поступил в берлинскую Высшую школу искусств. Среди его учителей следует назвать , Вернера Клемке, Арно Мора. После окончания учёбы, в 1970—1990, жил в ГДР, в Берлине, работал как свободный художник и книжный иллюстратор. После объединения немецких государств в 1990 году переехал в Майнц, с 1993 живёт в Майнталь-Хохштадте близ Ханау.

Уже в 19-летнем возрасте начал создавать профессиональные книжные иллюстрации. Кроме этого, занимается живописью и графическим искусством. Работал практически для всех книжных издательств ГДР, а также для некоторых западногерманских, иллюстрировав более 90 книг.

Художественный стиль Г. Тиха относится к искусству поп-арт, его иногда называли «единственным поп-художником ГДР». Помимо поп-арта, художник своими учителями считал Фернана Леже, Вилли Баумейстера, Оскара Шлеммера, мастеров советского конструктивизма.

Работы Г. Тиха можно увидеть в музеях Берлина, Нюрнберга, Веймара, Бонна и др.

Награды (избранное) 
 1961 Художественная премия за серию цветной графики Один день на Мансфельдской медеплавильне (следующая премия в 1965)
 1968 Большой приз МОК за участие в спортивном биеннале в Барселоне
 1972 и 1973 — награждение за «лучшие иллюстрации книги ГДР года». Этому следуют ещё 23 награды за «лучшие иллюстрации книги ГДР года» и 11 премий за «лучшую книжную обложку».
 1982 Серебряная медаль Международной книжной выставки в Лейпциге
 1989 Почётный диплом Международной книжной выставки в Лейпциге
 1990 Участие в 44-м биеннале в Венеции
 1998 Премия Вальтера Тильмана
 2000 Премия фонда Книжного искусства

Литература 
 Krumbholz, Eckart. Beiläufiges über Hans Ticha. In: Walther, Joachim (Hrsg.), Mir scheint der Kerl lasiert. Dichter über Maler, Berlin, Der Morgen, 1978, S. 5-23
 Sandberg, Herbert. Der freche Zeichenstift: Tichas Kugelismus. In: Das Magazin, 7-1986, S. 26-28
 Frank, Hans-Eberhard. Hans Ticha als Illustrator. Mit Bibliografie. In: Marginalien. Zeitschrift für Buchkunst und Bibliophilie 119, 1990, S. 48-64
 Jahn, Beate. Zur Buchillustration in der Deutschen Demokratischen Republik von 1949 bis 1990.
 Ticha, Hans. Werkverzeichnis 1969—2000, illustrierte Bücher, Einbände, Plakate, Druckgrafik. Maintal. Eigenverlag, 2000
 Ticha, Hans. Werkverzeichnis 1967—2004, Bilder, Objekte, Zeichnungen; Maintal. Eigenverlag, 2005

Галерея 
 Графические работы Г. Тиха
 Живопись Г. Тиха

Примечания 

Художники Германии XX века
Художники Германии XXI века
Графики Германии
Художники-иллюстраторы Германии
Художники-поп-артисты
Современные художники Германии